Nguema oder Nguéma ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Boris Claude Nguéma (* 1984), gabunischer Fußballspieler
 Erwin Nguéma (* 1989), gabunischer Fußballspieler
 Federico Nguema, äquatorialguineischer Fußballspieler
 Francisco Macías Nguema (1924–1979), erster Präsident von Äquatorialguinea
 Miguel Angel Nguema Bee (* 1969), äquatorialguineischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ebebiyin
 Papú Nguema (* 1988), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Patrick Nguema Ndong (1957–2021), französisch-gabunischer Journalist
 Paulin Obame Nguema (* 1934), gabunischer Premierminister (1994–1999)
 Rodrige Nguéma (* 1984), gabunischer Fußballspieler
 Stéphane Nguéma (* 1984), gabunischer Fußballspieler
 Teodoro Nguema Obiang Mangue (* 1969), äquatorialguineischer Politiker
 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (* 1942), äquatorialguineischer Politiker, Präsident (seit 1979)